Jung kan som auktorsförkortning betyda:

 Jongduk Jung
 Seo-Youn Jung
 Joachim Jung

Robotskapade auktorsförkortningar